Název 2. liga v letech 2007/08 se může vztahovat na více soutěží:
 2. fotbalová liga 2007/08
 2. národní hokejová liga 2007/2008